McLaws ist der Familienname folgender Personen:

 Lafayette McLaws (1821–1897), US-Offizier und Bürgerkrieg-General
 Shawn McLaws (* 1993), US-amerikanischer Fußballspieler